Gefers ist der Name von

 Gertrud Gefers (?–?), deutsche Handwebmeisterin, 1958 Trägerin des Niedersächsischen Staatspreises für das gestaltende Handwerk
 Otto Gefers (1908–1965), deutscher Maler und Grafiker
Siehe auch:
Geffers